Miejscowości w USA:
 Halls – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Lauderdale
Gminy w USA:
 Halls (ang. Halls Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson

Zobacz też 
 MTB Halls Team – zawodowa grupa kolarstwa górskiego
 John Halls – angielski piłkarz